Общество независимых художников — художественные организации:

 Общество независимых художников — в России.
 Общество независимых художников — в США.
 Общество независимых художников — во Франции.

См. также 
 Объединение независимых художников